Марченко Олександр Миколайович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олександр Миколайович (. 1968) — український академічний веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор, триразовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон Європи.
 Марченко Олександр Миколайович — доктор технічних наук, професор кафедри вищої геодезії і астрономії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».